Pimay ou Pamy, Manéthon l’appelle Pamy, est un roi de Tanis de la , dite libyenne de -773 à -767. Il ne règne que sur la Basse-Égypte. Il est le fils de  et Tentamenopet.

Généalogie 

Il a un enfant, , qui lui succède.

Règne 
En l'an 2 de son règne, un Apis meurt et est enterré à Saqqarah. Sur la stèle que Pimay apposa sur le mur du caveau préparé pour le dieu au Sérapéum, il est précisé que Apis s'était révélé en l'an 28 de Sheshonq  et qu'il vécut 26 ans.
Ces informations précieuses permettent d'établir une chronologie précise des règnes de cette période attestant ainsi la longévité du règne de son père, et que si certaines cités du delta montraient des signes de plus en plus marqués d'autonomie, les dynastes de Tanis gardaient le contrôle des institutions de l'État voire le contrôle du pays jusqu'à Memphis.

Quoi qu'il en soit le règne de Pimay ne dura que six ans et à sa suite la situation se détériora encore un peu plus, l'anarchie s'étant véritablement installée en Basse-Égypte laissant présager les évènements majeurs qui se dérouleront quelques décennies plus tard et trouveront leur fin avec l'invasion Kouchite.

Seuls quelques objets le représentant ont été trouvés dans le delta. Outre le tombeau qui lui est attribué dans la nécropole royale de Tanis, les fouilles du lac sacré du grand temple d'Amon ont permis de retrouver des blocs à son nom remployés dans la construction du bassin. Ils indiquent qu'il a probablement fait édifier ou embellit un des sanctuaires de la cité.

Le British Museum possède par ailleurs une statuette en bronze représentant Pimay en pharaon couronné de la couronne hedjet et agenouillé, offrant, dans une attitude de déférence, les vases Nou à une divinité inconnue. Cette pièce d'une grande qualité artistique atteste de la maîtrise des arts du bronze à cette époque qui apparaît souvent comme trouble ou décadente en raison de son contexte historique complexe.

Sépulture 

Il est possible qu'il ait été enterré dans la nécropole royale de Tanis car des ouchebtis à son nom y ont été retrouvés dans la deuxième tombe découverte par la mission dirigée par Pierre Montet en .

Ce tombeau, dont l'architecture rappelle celui de  situé plus l'ouest de la nécropole, contenait un grand sarcophage de calcaire. Anépigraphe, il occupait une grande partie de la chambre funéraire et présentait un couvercle fracturé par lequel les pilleurs de tombe ont pu en vider le contenu. Seuls des fragments d'un sarcophage doré et des ossements y avaient été laissés. Les égyptologues n'ont pu identifier son propriétaire immédiatement, la tombe ne contenant pas davantage d'inscriptions.

C'est en analysant plus tard les déblais qui encombraient la tombe qu'ils retrouvèrent des ouchebtis fragmentaires au nom de Pimay.

Titulature

Notes et références

Bibliographie 
 
  ;
  ;
 

Index égyptologique
Pharaon de la XXIIe dynastie égyptienne